Храм Державной иконы Божией Матери — название христианских храмов, освящённых в честь иконы Пресвятой Богородицы, именуемой «Державной».

Обиходное название: Державная церковь.

Россия 
 Церковь Державной иконы Божией Матери — в городе Белая Калитва Ростовской области.
 Храм Державной иконы Божией Матери — в Москве.
 Собор в честь Державной иконы Божией Матери — в Гдове.
 Храм Державной иконы Божией Матери — в поселке Кратово Московской области.
 Храм Державной иконы Божией Матери в Чертанове — в Москве.
 Храм Державной иконы Божией Матери — в Санкт-Петербурге.
 Храм Державной иконы Божией Матери — в Донецке Ростовской области.
 Храм иконы Божией Матери «Державная» в монастыре Святых Царственных Страстотерпцев — в урочище Ганина Яма под Екатеринбургом.

Украина 
 Церковь Державной иконы Божией Матери — в Курахово Донецкой области.